«Моя родина — это ты» () — турецкий сериал о последних годах Османской империи и о войне за независимость Турции. Главный герой «Джевдет» основан на жизни Мустафы Мюмина Аксоя, также известного как «Неверный Мюмин». Первый эпизод был показан на Kanal D 27 октября 2016 года.

Сюжет 
В 1912 году офицера османской армии капитана Джевдета предают. Ему стреляют в спину, после чего он теряет сознание. Очнувшись он понимает, что стал пленником греков. Оставаясь в пленении долгое время, ему удается войти в доверие и стать греческим солдатом. После этого, в форме греческой армии он возвращается в османский город Измир, который уже оккупирован Грецией.

В ролях

Примечания 

Исторические телесериалы Турции
Телесериалы на турецком языке